Dunclivo (in Rohirric Dúnharg) è un luogo di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. È un rifugio fortificato appartenente al regno di Rohan, nascosto sugli Ered Nimrais e compreso fra tre montagne: lo Starkhorn, l'Irensaga e il Monte Invasato. Si affaccia su Clivovalle, la valle del fiume Acquaneve.

Non si sa chi lo abbia costruito ma gli Uomini che abitavano i Monti Bianchi durante gli Anni Oscuri, millenni prima della creazione di Rohan, lo usarono spesso come ricovero grazie alla sua estrema difendibilità.

I Rohirrim popolarono Dunclivo durante il regno di Aldor il Vecchio. Fu qui che Fréaláf si rifugiò durante il Lungo Inverno e sempre qui si tenne l'adunata di Rohan del 3019 T.E. che precedette la Battaglia dei Campi del Pelennor.

Per raggiungere il forte sull'altipiano è infatti necessario percorrere un tortuoso sentiero, conosciuto come Scala del Forte, segnato ad ogni svolta dagli Uomini Púkel, statue intagliate nell'antichità a somiglianza dei Drúedain. Superate le scale si attraversa il Firienfeld, un largo altipiano erboso diviso al centro da una doppia fila di grosse pietre intagliate rovinate dal tempo; queste segnalano la strada per il Dimholt, un anfiteatro naturale che conduce ai Sentieri dei Morti, nelle profondità del Monte Invasato.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Dimholt
 Sentieri dei Morti

Castelli e fortezze della Terra di Mezzo